Londinium – album del gruppo musicale Archive
Londinium – film del 2001, noto anche come Four Play, scritto e diretto da Mike Binder
Londinium – antico nome della città di Londra
Londinium – latinizzazione del nome di Llundain